Die Liste kantonaler Volksabstimmungen des Kantons Zürich zeigt alle Volksabstimmungen des Kantons Zürich seit 1831.

Abstimmungen

Legende

Ab 2020

2010–2019

2000–2009

1990–1999

1980–1989

1970–1979

1960–1969

1950–1959

1940–1949

1930–1939

1920–1929

1910–1919

1900–1909

Vor 1900

Quellen 
 Opendata.swiss: Abstimmungsarchiv des Kantons Zürich
 Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Inneren: Abstimmungsarchiv

Einzelnachweise 

!
Zurich